Byal kladenets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бял кладенец) :
Byal kladenets, village bulgare de l'obchtina de Stambolovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Byal kladenets, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.